Plectophomella är ett släkte av svampar. Plectophomella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectophomella